Вильяфра́нка-де-Э́бро (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Население — 837 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы